L'edizione 1972 della Pervaja Liga fu la 33ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre scese da ventidue a venti, con le promosse Dnepr e Lokomotiv Mosca e le retrocesse Kuzbass Kemerovo, Daugava Rīga, Žalgiris Vilnius, Volgar' Astrachan' e Rubin Kazan', sostituite dalle retrocesse Pakhtakor Tashkent e Shakhtar Donetsk oltre che dalle neopromosse Avtomobilist Nalchik, Zvezda Perm e Kryvbas.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le venti partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 40 incontri per squadra. Il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta: venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre, a differenza della precedente stagione, erano retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre classificate.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Paxtakor e Šachtar promossi in Vysšaja Liga 1973.
Kryvbas, Dinamo Leningrado' e Uralmaš retrocessi in Vtoraja Liga 1973.

Risultati

Note

Voci correlate
Vysšaja Liga 1972
Kubok SSSR 1972

Collegamenti esterni

Calcio nel 1972
1972